Спам-бот — это компьютерная программа или группа (пакет) компьютерных программ основной или единственной целью которой является автоматизированная рассылка рекламных сообщений — спама.

Автоматизированная рассылка подготовленных рекламных сообщений осуществляется по адресам электронной почты, системам мгновенного обмена сообщениями (например ICQ), и прочим службам обмена текстовыми сообщениями.

В качестве адресов рассылки спама по электронной почте используются реально существующие e-mail адреса найденные поисковым роботом на различных форумах, досках объявлений, чатах. Также используется автоматическое создание адресов электронной почты или перебор номеров ICQ.

Существуют и «продвинутые» спам-боты, способные рассылать рекламные сообщения на сайтах, форумах и в социальных сетях.

Примечания 

Спам
Боты